Azrudin Valentić – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco
 Nikica Valentić – politico croato
 Nikola Valentić – ex calciatore serbo
 Tomislav Valentić – calciatore croato